SA-3 – missione del programma Apollo
 S-125 (nome in codice NATO: SA-3 Goa) – missile terra-aria sovietico